Amerikai Egyesült Államok
Crozet, település Virginia államban, Albemarle megyében
 Franciaország
Crozet, település Ain megyében